

Cinema
Nightmares - Incubi (Nightmares) – film australiano del 1980 diretto da John D. Lamond
Nightmares - Incubi (Nightmares) – film statunitense del 1983 diretto da Joseph Sargent

Musica
Nightmares – album degli Architects
Nightmares – album degli Omen

Pagine correlate
Nightmare (disambigua)